Termenul „Otago” se poate referi la:

Otago, regiune din Noua Zeelandă
HMNZS Otago, a fost numele a două nave din flota Royal New Zealand Navy
Portul Otago
Peninsula Otago
Provincia Otago, o fostă provincie între anii 1853-1876, din Noua Zeelandă 
Otago, Tasmania, o suburbie a orașului Hobart
University of Otago, o universitate în Dunedin